Грабский — польская фамилия, шляхетский род относится к гербу Помян :

 Грабский, Август — польский историк, специалист по истории польских евреев. Профессор Еврейского исторического института.
 
 
 Грабский, Здзислав — польский нумизмат, создатель польской научной нумизматики.
 Грабский, Леон фон — политический деятель польского меньшинства в Германской империи, депутат рейхстага.
 Грабский, Мацей Владислав — польский инженер—металлург, член—корреспондент ПАН.
 Грабский, Михаил Исаакович (1923—2007) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Грабский, Станислав (1871—1949) — польский экономист, политический деятель, министр по делам религий.
 Грабский, Тадеуш (1929—1998) — польский политик, член Политбюро ЦК ПОРП, познанский воевода.
 Грабский, Эдвард Зенон — ротмистр польской кавалерии, герой советско-польской войны.
 Грабский, Юзеф — польский историк и исследователь искусства.
 Грабский, Ян — польский артиллерист, офицер Наполеоновской армии, участник польского восстания 1831 года.

 Войцеховская—Грабская, Зофья — польская художница.
 Грабская, Станислава Галина — польская теолог, публицист, скульптор. Деятельница «Солидарности».
 Кидава—Блоньска, Малгожата Мария (девичья фамилия Грабская) — польская политик, депутат Сейма.

 Закон Грабского — закон о введении процентной нормы и других ограничений для национальных меньшинств при обучении в польских учебных заведениях, принятый Сеймом Польши в 1924 году.